«Кукла 2: Брамс» () — американский фильм ужасов режиссёра Уильяма Брента Белла и самостоятельный сиквел фильма «Кукла».

Сюжет 

Лиза и её сын Джуд становятся жертвами нападения грабителей в собственном доме, из-за чего Джуд перестаёт говорить, а Лизу мучают кошмары. Чтобы отвлечь семью от пережитого ужаса, Шон снимает гостевой домик в лесу при особняке Хилшеров, не подозревая о его мрачной истории. Во время первой же прогулки по территории Джуд раскапывает фарфоровую куклу. Кукла настораживает родителей, но благодаря ей их сын начинает говорить. Позже Джуд называет её Брамс — он объясняет, что это имя кукла сказала ему сама. Лизе начинают мерещится странности рядом с Брамсом, но всё списывается на психоз. Встреча с местным сторожем поместья Джозефом так же настораживает её: пёс сторожа, со слов Джуда, не понравился Брамсу и позже пёс был найден убитым, а рисунки Джуда об этой расправе заставляют Лизу думать, что Джуд помешался. Брамс повторяет свой список старых правил, но к нему прибавляется новый пункт — Джуд и Брамс должны быть вместе навеки. Найденные Лизой рисунки о расправе над родителями исчезают из блокнота и Шон считает, что у Лизы — психоз. Из-за скандала с матерью Джуд сбегает в особняк Хилшеров и Лиза находит его там в потайной квартире меж стен, одетого в маску покойного Брамса Хилшера. Пришедший за семьёй Джозеф рассказывает о том, как после самоубийства родителей спятивший Брамс тоже покончил с собой. Пара решает избавиться от куклы, но откладывают это из-за приезда гостей-родственников. Во время прогулки детей Джуд, глядя на куклу, позволяет своему старшему кузену упасть на острый кол, серьёзно ранив его. Того везут в больницу, а Лиза, не получив внятного ответа от сына, ищет информацию о кукле через интернет. Шон в баре рассказывает случайному прохожему о том, что он снял домик около особняка Хилшеров и тот в ответ со смехом поведал ему историю о спятившем новом владельце по имени Джозеф. Понимая что сторож и есть новый владелец, и что он как-то причастен, Шон спешит назад к семье. Лиза выясняет, что до Хилшеров кукла побывала во многих семьях, история которых заканчивалась трагически: дети убивали родителей и обвиняли в этом куклу. Появляется Джозеф и рассказывает о том, как купил поместье, и о том как голоса велели ему восстановить разбитую куклу Брамса. Лиза оглушает сторожа и бежит в особняк, где находит Джуда в зловещей маске с ружьём в руках. Появляется Шон и разбивает куклу, что освобождает Джуда от влияния зла. Однако кукла оживает и убивает Джозефа, но в итоге Джуд бросает Брамса в печь.

Фильм заканчивается сценой, в которой Лиза укладывает Джуда спать, однако тот, прежде чем уснуть, надевает маску Брамса и желает тому спокойной ночи…

В ролях

Производство 
В октябре 2018 года было объявлено, что Кэти Холмс присоединилась к актёрскому составу фильма, когда Уильям Брент Белл вернулся для того, чтобы снять сиквел. В ноябре 2018 года Кристофер Конвери, Ральф Айнесон и Оуайн Йомен присоединились к актёрскому составу нового фильма.

Съёмки 
Основные съёмки начались в январе 2019 года и завершилась в марте этого же года. Фильм был снят в Виктории на острове Ванкувер, расположенном в Британской Колумбии, Канада.

Релиз 
Ранее датой выпуска считалось 26 июля 2019 года, однако было решено не соперничать с другими фильмами ужасов о куклах — «Детскими играми» и «Проклятьем Аннабель 3» и перенести премьеру на 6 декабря 2019 года. Релиз фильма состоялся 21 февраля 2020 года.

Примечания 

Фильмы о демонах
Сиквелы фильмов ужасов
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2020 года
Фильмы Lakeshore Entertainment
Мистические триллеры
Фильмы ужасов США
Фильмы-триллеры США
Фильмы ужасов 2020 года
Фильмы об Англии
Фильмы Уильяма Брента Белла
Фильмы STX Entertainment
Фильмы-сиквелы
Фильмы, спродюсированные Роем Ли